Иван Хорват:
 Хорват, Иван Дмитриевич (ок. 1743 — 1791?) — генерал-майор; Георгиевский кавалер (№ 389; 26 ноября 1784; за выслугу лет).
 Хорват, Иван Самойлович (1713—1780) — российский государственный деятель сербского происхождения.